Amerikai Egyesült Államok
Chaffee (Észak-Dakota)
Chaffee (Kalifornia)
Chaffee (Missouri)
Chaffee (New York)
Chaffee (Nyugat-Virginia)
Chaffee (Washington)
Chaffee megye, Colorado